Waldhäuser heißen folgende geographische Objekte:

Waldhäuser Ost, Stadtteil von Tübingen, Baden-Württemberg
 Waldhäuser (Neuschönau), Ortsteil der Gemeinde Neuschönau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Waldhäuser (Stadlern), Ortsteil der Gemeinde Stadlern, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Waldhäuser (Dittersdorf), Ortsteil der Gemeinde Dittersdorf, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

 Waldhäuser (Gemeinde Litzelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Litzelsdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Waldhäuser (Gemeinde Mogersdorf), Ortsteil der Gemeinde Mogersdorf, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Waldhäuser (Gemeinde Sankt Michael), Ortsteil der Gemeinde Sankt Michael im Burgenland, Bezirk Güssing, Burgenland
 Waldhäuser (Gemeinde Helfenberg), Ortschaft von Helfenberg, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Waldhäuser (Gemeinde Haag), Ortsteil von Haag, Bezirk Amstetten, Oberösterreich
 Waldhäuser (Gemeinden Haugschlag, Litschau), Ortsteil in Haugschlag und Litschau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Waldhäuser (Gemeinde Moorbad Harbach), Ort in der Gemeinde Moorbad Harbach, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Waldhäuser (Gemeinde Natternbach), Ort bei Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Waldhäuser (Gemeinde Oepping), Ortschaft von Oepping, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Waldhäuser (Gemeinde St. Stefan-Afiesl), Ortsteil von St. Stefan-Afiesl, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Waldhäuser (Gemeinde Rohr), Ortsteil von Rohr bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Waldhäuser (Gemeinde Rohrbach), Ortsteil von Rohrbach an der Lafnitz, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Waldhäuser, Weiteres:
 Josef Waldhäuser (1896–1965), deutscher Postbeamter und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Waldhaus, Waldhausen, Waldhäusl, Waldhäusern
 Waldhäuserwald, Waldhäuserriegel, Waldhäuserbach